La carte bleue peut être :
 La Carte de paiement, un moyen de paiement.
 La carte bleue est un projet de permis de travail pour les immigrés dans l'Union européenne.
 La Carte Visa est, en France, une carte bancaire du réseau Visa.
 Le groupe Carte Bleue est l'entité qui gère le réseau carte bleue Visa.